AMD — аббревиатура.
 AMD — производитель процессоров.
 AMD — код ISO 4217 армянского драма.
 AMD () — асинхронное определение модуля, метод написания модулей на JavaScript.